Ocurí (gemeente), een gemeente in Bolivia.
Ocurí (plaats), de hoofdplaats van bovenstaande gemeente.